Сти́вен Ке́ннет Фле́тчер (; 26 марта 1987, Шрусбери, Англия) — шотландский футболист, нападающий клуба «Данди Юнайтед».

Клубная карьера 
В 2004 году Флетчер был игроком «Хиберниана». За 5 лет игры в Шотландии Флетчер сыграл 156 матчей и забил 43 мяча. В 2009 году за £3,000,000 игрок перешёл в «Бернли». 24 августа 2012 года было объявлено о переходе форварда в английский «Сандерленд».

Достижения 
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2007

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 4 июня 2009)

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Шеффилд Уэнсдей» 
 Профиль на сайте Шотландской федерации футбола 
 На сайте londonhearts.com

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»